Viggianello (Córsega do Sul)
 Viggianello (Potenza)